Hevoskari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Hevoskari (ö i Mellersta Österbotten),  (37 ha)
2. Hevoskari (ö i Satakunta, Björneborg, lat 61,51, long 21,47), 
3. Hevoskari (ö i Satakunta, Björneborg, lat 61,63, long 21,58),  (0 ha)
4. Hevoskari (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen, lat 60,98, long 21,39),  (1 ha)
5. Hevoskari (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen, lat 60,55, long 21,52),  (0 ha)
6. Hevoskari (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen, lat 60,49, long 21,33),  (1 ha)
7. Hevoskari (ö i Satakunta, Raumo),  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar